Алекса́ндр Ива́нович Фролов:
 Фролов, Александр Иванович (род. 1938) — заместитель Председателя Верховного Совета Крыма в 1995. Вице-адмирал.
 Фролов, Александр Иванович (1904—1962) — советский кинооператор и кинорежиссёр.
 Фролов, Александр Иванович (род. 1944) — советский и украинский кинооператор и кинорежиссёр-документалист.
 Фролов, Александр Иванович (род. 1948) — историк культуры, музеевед, москвовед. Создатель кафедры музеологии в РГГУ. Кандидат исторических наук.